Frederick North (lord North) (1732-1792) – premier Wielkiej Brytanii w latach 1770-1782
 Frederick North (5. hrabia Guilford) (1766–1827)
 Frederick North (8. hrabia Guilford) (1876–1949)